Ханаевы — фамилия:

Известные представители 
 Ханаев, Никандр Сергеевич (1890—1974) — советский оперный певец.
 Ханаева, Евгения Никандровна (1921—1987) — советская актриса.